Bismarck steht für:
 Bismarck (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bismarck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bismarckwerk, ehemaliger Produzent von Fahrrädern und Motorrädern in Radevormwald
 Bismarck (Radsportteam), ein von 1946 bis 1956 bestehendes deutsches professionelles Radsportteam
 Bismarckapfel, Apfelsorte
 (7586) Bismarck, Asteroid des Hauptgürtels
 Bismarckhering
 Henschel Typ Bismarck, Lokomotivbauform der Henschel-Werke
 Fürst Bismarck (Korn), Markenname eines Kornbrand mit 38 Volumenprozent Alkohol
 Bismarck (Computerspiel), Strategiespiel von Mirrorsoft aus dem Jahr 1987

Bismarck steht zudem für folgende:

Filme
 Bismarck (1914), deutscher Spielfilm von William Wauer
 Bismarck, 1. Teil, deutscher Spielfilm (1925) von Ernst Wendt
 Bismarck 1862–1898, deutscher Spielfilm (1926) von Curt Blachnitzky
 Bismarck (1940), deutscher Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner
 Bismarck (1990), deutscher Fernsehfilm von Tom Toelle

geografische Objekte:
 Bismarcksee, kleines Randmeer im Pazifischen Ozean.
 Bismarck (Berg), Berg in Simbabwe
 Bismarck-Archipel, Archipel in Papua-Neuguinea
 Gelsenkirchen-Bismarck, Stadtteil von Gelsenkirchen
 Bismarck (Heydekrug), Gutsbezirk im Rupkalwer Moor, Regierungsbezirk Gumbinnen, Ostpreußen
 Bismarck Creek, Fließgewässer in Alaska
 Bismarck Lake, See im Bayfield County, Wisconsin
 Bismarckdenkmal
 Bismarckeiche
 Bismarckturm
 Fürst-Bismarck-Quelle in Reinbek-Krabbenkamp, Markenname eines Mineralwassers
 Bismarck-Rock, Felsformation am Rand des Victoriasees in Mwanza

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bismarck (Arkansas), im Hot Spring County
 Bismarck (Illinois), im Vermilion County
 Bismarck (Kalifornien), im San Bernardino County – nicht mehr existent
 Bismarck (Missouri), im St. Francois County
 Bismarck (Nebraska), im Cuming County
 Bismarck (North Dakota), im Burleigh County
 Bismarck (Ohio), im Huron County
 Bismarck (West Virginia), im Grant County
 Bismarck Heights, im St. Louis County, Missouri
 Bismarck Township

Im NRHP gelistete Objekte:
 Bismarck Cathedral Area Historic District, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 80002908
 Bismarck Civic Auditorium, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 76001351
 Bismarck Public Library, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 77001020
 Bismarck Tribune Building, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 82001309

Schiffe

 Bismarck (Schiff, 1866), oldenburgische Bark
 SMS Bismarck, deutsche Kreuzerfregatte
 Fürst Bismarck, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft von 1870, siehe Libussa (Schiff, 1870)
 Bismarck-Klasse (1877), nach der Kreuzerfregatte benannte Schiffsklasse
 Fürst Bismarck (Schiff, 1877), deutsche Bark mit Eisenrumpf von 1877 
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1924), deutscher Schnelldampfer
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft von 1891
 Fürst Bismarck (Boot), Ruderrettungsboot der DGzRS von 1892
 SMS Fürst Bismarck, deutscher Großer Kreuzer (Panzerkreuzer)
 Fürst Bismarck (Schiff, 1905), deutsches Passagierschiff
 Bismarck (Schiff, 1914–1917), während des Ersten Weltkrieges als Vorpostenboot eingesetzter Fischdampfer
 Bismarck (Schiff, 1914–1977), ein Seitenraddampfer der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt
 Bismarck, Name der späteren Majestic (Schiff, 1922), deutscher Schnelldampfer der Imperator-Klasse
 Bismarck (Schiff, 1939), deutsches Schlachtschiff
 Bismarck-Klasse (1939), nach dem Schlachtschiff benannte Schiffsklasse
 Fürst Bismarck (Schiff, 1966), deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:

 Bismark
 Liste von Schiffen mit dem Namen Bismarck